Friedrich Fraustadt ist der Name folgender Personen: